Onderwijs
 Vliebergh Senciecentrum, centrum voor navorming voor docenten en leraars middelbaar en hoger onderwijs in de Belgische stad Leuven

Personen met de achternaam Vliebergh
 Emiel Vliebergh, Belgisch rechtsgeleerde, econoom, hoogleraar en bestuurder

Nederlandse of Vlaamse achternaam